Anséric ist der Name folgender Personen:

 Anséric I. von Montréal († 1170), Burgherr von Montréal (Haus Chacenay) in der Bourgogne
 Anséric II. von Montréal († 1191), Burgherr von Montréal (Haus Chacenay) in der Bourgogne